Centar za dokumentiranje nezavisne kulture je tzv. arhiv zajednice (engl. community archive) za nezavisnu kulturnu scenu u Hrvatskoj osnovan u Zagrebu 2011. godine. Suradnički je projekt koji vode Udruga za promicanje kultura Kulturtreger i KURZIV - platforma za pitanja kulture, medija i društva. 

Centar se od svog osnutka nalazi u Književnom klubu Booksa u Zagrebu na adresi Martićeva ulica 14d.

Misija i opseg rada

Cilj Centra je na jednom mjestu omogućiti pristup mnogobrojnim materijalima koji su nastajali i nastaju na nezavisnoj kulturnoj sceni u Hrvatskoj od devedesetih godina 20. stoljeća do danas. Centar od tada radi kao otvoreni arhiv materijala proizvedenih u polju nezavisne kulture u Hrvatskoj. Rad Centra zamišljen je kao dugogodišnji proces prikupljanja i obrade podataka, njihove digitalizacije i katalogizacije s područja nezavisne kulturne scene. Centar arhivira tiskane materijale (časopise, fanzine, novine, postere, flajere, programske knjižice, knjige, kataloge, brošure…), audio i video materijale (glazbu i filmove producirane na nezavisnoj sceni, dokumentarne snimke, umjetničke radove…), fotografije, pressclipping i promotivne dodatke (torbe, majice, bedževe…). Pristup građi je besplatan.

Povijest

Centar za dokumentiranje nezavisne kulture otvoren je u prosincu 2011. godine. Centar za dokumentiranje nezavisne kulture dio je šireg projekta, a to je ‘Abeceda nezavisne kulture’. Osim Centra, ključni je segment navedenog projekta arhiv usmene povijesti nezavisne kulturne scene na web portalu Kulturpunkt.hr. Centar je, uz Udrugu za promicanje kultura Kulturtreger i Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu bio suorganizator konferencije Nezavisna kultura i civilno društvo: izvaninstitucionalne prakse dokumentiranja povijesti, 29. studenoga 2017. godine na FFZG. Ispred Centra je nastupala Dunja Kučinac.

Izvori

Vanjske poveznice 
 Mrežna stranica Centra za dokumentiranje nezavisne kulture
 Facebook Centra za dokumentiranje nezavisne kulture

Nezavisna kultura u Zagrebu
Arhivi